est un mot signifiant « fidèlement » en anglais. Il peut faire référence à :

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , album de Faith Evans sorti le  ;
 , album de Johnny Mathis sorti en  ;
 , album de  sorti en .

Voir aussi